Bill Switzer, acteur canadien
 Carl Switzer, acteur américain
 Craig Switzer, joueur professionnel de hockey sur glace canadien
 Kathrine Switzer, coureuse de marathon, écrivaine, commentatrice de télévision américaine 
 Stephen Switzer, dessinateur de jardins et écrivain sur des sujets du jardin

Homonymie de patronyme